Orbán Gábor (1798 k.–1855 k.) rajzmester, festőművész, grafikus
 Orbán Gábor (1883–1958) szlovákiai magyar nyelvész
 Orbán Gábor (1979) magyar közgazdász, Richter Gedeon Nyrt. vezérigazgatója (2017)
 Orbán Gábor, színész, szinkronszínész